Campionatul Mondial de Formula 1 din 1987 a fost cel de-al 41-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 38-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 30-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Brazilia pe 12 aprilie și terminându-se în Australia pe 15 noiembrie.

Campionatul Mondial la Piloți a fost câștigat de Nelson Piquet, în timp ce Campionatul Mondial la Constructori de Williams-Honda. Sezonul a cuprins, de asemenea, Trofeul Jim Clark și Trofeul Colin Chapman, care au fost disputate de piloți și, respectiv, constructori de mașini de Formula 1 propulsate de motoare aspirate natural.

Piloții și echipele înscrise în campionat
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1987 al campionatului. Toate echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Goodyear.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1987.

Schimbări la calendar 
Marele Premiu al Belgiei și cel al Principatului Monaco și-au interschimbat locurile în calendar, astfel încât runda de la Monaco să urmeze Marelui Premiu al Belgiei.

Marele Premiu al Marii Britanii a fost mutat pe Circuitul Silverstone după ce au semnat un contract de cinci ani pentru a găzdui Marele Premiu.

Marele Premiu al Germaniei a revenit la Hockenheim, condus de Automobilclub von Deutschland, forțând să plece de Nürburgring care era condus de ADAC.

Marele Premiu al Spaniei a fost mutat de la mijlocul lunii aprilie la sfârșitul lunii septembrie.

Marele Premiu al Japoniei a revenit după o absență de 10 ani, acesta fiind găzduit pe 1 noiembrie pe Circuitul Internațional de Curse Suzuka, deținut de Honda.

Marele Premiu al Canadei era programat inițial să aibă loc pe 14 iunie, dar a fost anulat din cauza unei dispute între două fabrici de bere rivale, Labatt și Molson, în sponsorizarea cursei.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Alte premii

Trofeul Jim Clark 
Acordat piloților mașinilor propulsate de motoare cu aspirație naturală.

Trofeul Colin Chapman 
Acordat constructorilor ale căror mașini erau propulsate de motoare cu aspirație naturală.

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1987 în sport